Westchester může být:

 Westchester (Connecticut)
 Westchester (Florida)
 Westchester (Illinois)
 Westchester (Indiana)

 Podobný název
 West Chester – více významů (rozcestník)